Byssochlamys är ett släkte av svampar. Byssochlamys ingår i familjen Trichocomaceae, ordningen Eurotiales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Byssochlamys